Le remplissage désigne l'action de remplir et peut désigner : 
 en médecine, le remplissage vasculaire ;
 en cryptographie, le remplissage.